Альбатро́с:
 Альбатросы — семейство морских птиц.
 Альбатрос Буллера — вид альбатросов из семейства альбатросовых.
 Альбатрос (Каргадос-Карахос) — остров в Индийском океане.
 Альбатрос — платообразное поднятие в Тихом океане.
 Альбатрос — МБР с крылатым боевым блоком.
 Альбатрос — БПЛА (конвертоплан).
 Альбатрос — УКВ радиостанция (опытная).
 Альбатрос — корабельный радиолокационный комплекс РЛК-101.
 Альбатрос — бронебойная авиабомба БРАБ-1500.
 Альбатрос — корабельный авторулевой.
 Альбатрос, 1124 — самый массовый проект советского малого противолодочного корабля.
 «Альбатрос» — известное стихотворение французского поэта Шарля Бодлера.
 «Альбатрос» — французская кинокомпания, созданная в 1922 году.
 «Альбатрос» — сеть чековых магазинов системы «Торгмортранса» Министерства морского флота СССР.
 «L'Albatros» («Альбатрос») — песня Джо Дассена. Написана в 1975 году, стихи Клода Лемеля и Пьера Деланоэ. 
 «Альбатрос» — фантастический летательный аппарат из романа Жюля Верна «Робур-Завоеватель».

В авиации:
 А-40 «Альбатрос» — противолодочный самолёт-амфибия.
 Альбатрос — австралийский гидроавианосец.
 Альбатрос — учебно-тренировочный самолёт L-39.
 Альбатрос — фантастический летательный аппарат из романа Жюля Верна «Робур-Завоеватель».
 Альбатрос (дирижабль) — дирижабль, участвовавший в Первой мировой войне.
 Альбатрос Д-1 — немецкий истребитель времен 1-й Мировой войны.
 Альбатрос Д-2 — немецкий истребитель времен 1-й Мировой войны.
 Альбатрос Д-3 — немецкий истребитель времен 1-й Мировой войны.
 Альбатрос Д-5 — немецкий истребитель времен 1-й Мировой войны.